Cserháti József (1914–1994) püspök
 Cserháti József (1939) labdarúgó (Salgótarján)